La Botte ima više značenja:
 La Botte, Grosseto
 La Botte, Roma